Der Nasdaq Composite ist der größte Aktienindex an der NASDAQ. In ihm sind über 3.000 Unternehmen überwiegend aus dem Technologiesektor gelistet. Alle an der NASDAQ gelisteten Aktien haben ein vierstelliges Kürzel (beispielsweise AMZN für Amazon.com oder MSFT für Microsoft). Im Unterschied zum Nasdaq Composite umfasst der NASDAQ-100-Index die 100 Technologieaktien mit der höchsten Marktkapitalisierung.

Berechnung 
Der Nasdaq Composite ist ein Kursindex. Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Berechnung wird während der NASDAQ-Handelszeit von 9:30 bis 16:00 Ortszeit (15:30 bis 22:00 MEZ) jede Sekunde aktualisiert. Der Nasdaq Composite spiegelt die Wertentwicklung aller an der NASDAQ gehandelten Unternehmen wider.

Frühindikator für den Aktienmarkt 
Der Nasdaq Composite und der Dow Jones Utility Average mit seinen Versorger-Aktien gelten als gute Frühindikatoren unter den Aktienindizes. Notierten beide auf einem 18-Wochen-Tief, ist meist weltweit mit fallenden Kursen zu rechnen. Notierten sie beide auf einem 13-Wochen-Hoch, ist ein Aufwärtstrend zu erwarten.

Die Gewinne der Versorger unterliegen meist keinen großen Schwankungen. Diese Tatsache macht den Dow Jones Utility Average zu einem berechenbaren Faktor dafür, ob Aktien im Verhältnis zu verzinslichen Wertpapieren eher über- oder unterbewertet sind. Im Gegensatz zu den Aktien des Dow Jones Utility Average enthält der Nasdaq Composite sehr dynamische Unternehmen. Technologieaktien unterliegen viel stärkeren Kursschwankungen und reagieren deshalb sehr schnell auf einen drohenden Bärenmarkt oder einen bevorstehenden Bullenmarkt.

Beide Indizes geben in Kombination gute Signale für den gesamten Aktienmarkt. Für eine Trendwende nach oben oder unten müssen der Nasdaq Composite und der Dow Jones Utility Average in die gleiche Richtung zeigen. Zeigt nur einer der beiden Indizes eine Trendwende an, gilt noch das frühere Signal.

Geschichte

Historischer Überblick 

Der Nasdaq Composite wurde am 5. Februar 1971 (Indexbasis: 100 Punkte) erstmals veröffentlicht und auf monatlicher Basis bis 1938 zurückgerechnet. Am 19. Oktober 1987 verbuchte der Index mit 11,35 Prozent den höchsten Tagesverlust seiner Geschichte. Grund war der Schwarze Montag an der New York Stock Exchange, als der Wert des Dow Jones Industrial Average um 22,6 Prozent einbrach.

Am 17. Juli 1995 schloss der Nasdaq Composite zum ersten Mal über der 1.000-Punkte-Marke und am 16. Juli 1998 erstmals über der Marke von 2.000 Punkten. Danach beschleunigte sich die Entwicklung des Index. Am 3. November 1999 wurde zum ersten Mal die 3.000-Punkte-Marke überwunden. Am 29. Dezember 1999 schloss der Index erstmals über der Marke von 4.000 Punkten und am 9. März 2000 zum ersten Mal über der 5.000-Punkte-Marke. Am 10. März 2000 beendete der Nasdaq Composite mit 5.048,62 Punkten den Handel auf einem Allzeithoch. Das war ein Anstieg seit 1971 um 4.948,6 Prozent. Am 3. Januar 2001 verbuchte der Index mit 14,17 Prozent den höchsten Tagesgewinn seiner Geschichte.

Der Indexstand vom Frühjahr 2000 markiert den Höhepunkt der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase). Bis zum 9. Oktober 2002 fiel der Nasdaq Composite auf einen Schlussstand von 1.114,11 Punkten. Das ist ein Rückgang gegenüber seinem Allzeithoch von März 2000 um 77,9 Prozent. Der 9. Oktober 2002 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab Herbst 2002 war der Nasdaq Composite wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 31. Oktober 2007 stieg der Aktienindex auf einen Schlussstand von 2.859,12 Punkten.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der Nasdaq Composite wieder zu sinken. Am 29. September 2008 schloss der Index mit 1.983,73 Punkten erstmals seit 16. Mai 2005 unter der Grenze von 2.000 Punkten. Einen neuen Tiefststand erzielte der Index am 9. März 2009, als er den Handel mit 1.268,64 Punkten beendete. Seit 31. Oktober 2007 entspricht das einem Rückgang um 55,6 Prozent.

Der 9. März 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der Nasdaq Composite wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 29. April 2011 stieg er um 126,5 Prozent auf einen Schlussstand von 2.873,54 Punkten. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des Aktienindex. Am 3. Oktober 2011 beendete der Nasdaq Composite den Handel bei 2.335,83 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 29. April 2011 beträgt 18,7 Prozent.

Am 14. September 2012 schloss der Index mit 3.183,95 Punkten auf dem höchsten Stand seit dem 9. November 2000. Der Gewinn seit dem 3. Oktober 2011 liegt bei 36,3 Prozent.

Höchststände 
Am Donnerstag, den 25. April 2019 markierte der Nasdaq Composite im Handelsverlauf einen Allzeithöchststand.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des Nasdaq Composite seit 1971.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des Nasdaq Composite seit 1971.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des Nasdaq Composite seit 1971.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1938 zurückgerechneten Nasdaq Composite.

Bullenmärkte 
Der längste Bullenmarkt des Nasdaq Composite dauerte zwischen 1990 und 1998 insgesamt 2.834 Tage. Der Bullenmarkt mit dem größten Gewinn ereignete sich ebenfalls zwischen 1990 und 1998. Investoren gewannen in dieser Zeit mit Aktien 518,9 Prozent. Seit 1971 gab es nach einer Studie des US-amerikanischen Analysehauses Ned Davis Research 14 zyklische Bullenmärkte mit einer durchschnittlichen Dauer von 829 Tagen. Der durchschnittliche Gewinn lag bei 128,0 Prozent.

Bullenmärkte sind nach einer Definition von Ned Davis Research Kursgewinne des Nasdaq Composite von mindestens 30 Prozent nach Ablauf von 50 Tagen, ein Anstieg des Index um 13 Prozent nach Ablauf von 155 Tagen oder ein 30-Prozent-Reversal im geometrischen Value Line Composite Index.

Bärenmärkte 
Der längste Bärenmarkt des Nasdaq Composite dauerte zwischen 1973 und 1974 insgesamt 630 Tage. Der Bärenmarkt mit dem größten Verlust ereignete sich zwischen 2000 und 2001. Investoren verloren in dieser Zeit mit Aktien 71,8 Prozent. Seit 1971 gab es nach einer Studie des US-amerikanischen Analysehauses Ned Davis Research 13 zyklische Bärenmärkte mit einer durchschnittlichen Dauer von 272 Tagen. Der durchschnittliche Verlust lag bei 36,2 Prozent.

Bärenmärkte sind nach einer Definition von Ned Davis Research Kursverluste des Nasdaq Composite von mindestens 30 Prozent nach Ablauf von 50 Tagen, ein Rückgang des Index um 13 Prozent nach Ablauf von 145 Tagen oder ein 30-Prozent-Reversal im geometrischen Value Line Composite Index.

Weitere Aktienindizes in den USA 
 Dow Jones Industrial Average (30 größte US-Aktiengesellschaften)
 NYSE Composite (alle Unternehmen der NYSE)
 NASDAQ-100 (100 größte Technologiefirmen der NASDAQ)
 S&P 500 (500 größte US-Aktiengesellschaften)
 Russell 2000 (2000 US-Nebenwerte)
 Wilshire 5000 (alle US-Aktiengesellschaften)

Weblinks 
 Index an der NASDAQ
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex (Vereinigte Staaten)
Wirtschaft (New York City)